Jozef Clemens van Beieren (1671-1723), zoon van Ferdinand Maria van Beieren en Henriëtte Adelheid van Savoye
 Jozef Clemens van Beieren (1902-1990), zoon van Alfons Maria van Beieren en Louise Victoria van Alençon